Heres ou Hères peut désigner :

Patronymes

Hedi Heres (1939-2010), présentateur de journal allemand
Huberta Heres (née en 1934), archéologue classique allemande
 Luis Hernández Heres, footballeur cubain

Toponymes 

 Hères, commune française du département des Hautes-Pyrénées.
 Heres : l'une des onze municipalités vénézuéliennes de l'État de Bolívar.